Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky 2018 se uskutečnily v květnu 2018. Doplňovací volby do Senátu PČR se uskutečnily pouze na území České republiky, a to ve volebním obvodě č. 78 – Zlín. Zdejší senátor František Čuba (SPO), jehož mandát měl trvat mezi lety 2014 a 2020, rezignoval na konci února 2018.

První kolo se konalo v pátek 18. května a v sobotu 19. května 2018, vyhrála v něm Michaela Blahová za KDU-ČSL. Spolu s ní do druhého kola konaného o týden později, v pátek 25. května a sobotu 26. května 2018, postoupil Tomáš Goláň jako nestraník za hnutí SENÁTOR 21. Ve druhém kole uspěl Tomáš Goláň se ziskem 53,78 % hlasů. Volební účast v prvním kole činila 15,95 %, ve druhém kole 10,40 %.

Kandidáti

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam členů Senátu Parlamentu České republiky (2014–2016)
 Seznam členů Senátu Parlamentu České republiky (2016–2018)
 Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky

18
Volby v Česku 2018